Diego Martin – località di Trinidad e Tobago
Diego Martín Gabriel (1974-) – attore spagnolo di cinema, teatro e televisione
Diego Martín Galindo (1979-) – cantante spagnolo
Diego Martín Rodríguez (1989-) – calciatore uruguaiano